Сувиньи:

 Сувиньи — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье. 
 Сувиньи — кантон во Франции, находится в регионе Овернь, департамент Алье. Входит в состав округа Мулен.